Shirley – angielskie imię, najbardziej popularne w USA i Kanadzie
 Shirley – singel Shakin’ Stevensa 
Osoby z imieniem Shirley:
 Shirley MacLaine
 Shirley Manson
 Shirley Temple

Miejscowości w USA:
 Shirley – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Van Buren
 Shirley – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Hancock
 Shirley – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Shirley – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Shirley – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Shirley – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk

Gminy w USA:
 Shirley (ang. Shirley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud
 Shirley (ang. Shirley Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Shirley (ang. Shirley Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Shirley (ang. Shirley Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ripley
 Shirley (ang. Shirley Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Shirley – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Shirley – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Shirley – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Shirley (New Forest) – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Shirley (Southampton) – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Shirley – miejscowość w hrabstwie West Midlands (Anglia)